«Wish You Were Here» () — назва низки англомовних творів.

Фільми 

 «Wish You Were Here» — британська комедійна драма Девіда Леланда
 «Wish You Were Here» — австралійський детектив Кірана Дарсі-Сміта

Телебачення 

 «Wish You Were Here» — епізод третього сезону (2009) американського телесеріалу «Секс і Каліфорнія»
 «Wish You Were Here» — епізод п'ятого сезону (2009) американського телесеріалу «Анатомія Грей»
 «Wish You Were Here» — епізод шостого сезону (2016) американського телесеріалу «Якось у казці»

Музика

Альбоми 

 «Wish You Were Here» — сьомий студійний альбом британського гурту «Badfinger», випущений у листопаді 1974 року
 «Wish You Were Here» — дев'ятий студійний альбом британського гурту «Pink Floyd», випущений у вересні 1975 року

Пісні 

 «Wish You Were Here» — композиція з однойменного альбому 1975 року британського гурту «Pink Floyd»
 «Wish You Were Here» — сингл із дебютного альбому 1995 року шведського гурту «Rednex»
 «Wish You Were Here» — третій сингл четвертого студійного альбому «Goodbye Lullaby» 2011 року канадської співачки Авріл Лавінь